Мужской марафон на чемпионате мира 2013 года в Москве состоялся 17 августа.

Марафонцы стартовали в 15:30 по московскому времени на стадионе Лужники.  Далее трасса марафона проходила вдоль реки Москва, марафонцы бежали до Васильевского спуска, где разворачивались и обратно до улицы Хамовнический вал. Таким образом длина круга составляла 10 километров, марафонцы пробегали 4 круга и финишировали на стадионе.

В забеге приняли участие 69 легкоатлетов из 39 стран мира. Финишировал 51 марафонец. Однако, занявший 33 место Джеремайас Салой из Гватемалы был дисквалифицирован за использование эритропоэтина.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013